

Михайловська — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Михайловська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Михайловська — присілок, Тарногський район, Вологодська область